Струнный квартет № 15 — многозначный термин.

  
  
 
 
 
 
 
 Струнный квартет № 15 (Шостакович)
 Струнный квартет № 15 (Шпор)

См. также